Кратер Селевк () — крупный ударный кратер в западной части Океана Бурь на видимой стороне Луны. Название присвоено в честь античного (эллинистического месопотамского) философа и астронома Селевка (ок. 190 до н. э. — после 150 до н. э.) и утверждено Международным астрономическим союзом в 1935 г. Образование кратера относится к позднеимбрийскому периоду.

Описание кратера 

Ближайшими соседями кратера являются кратер Эддингтон на западе; кратер Бригс на севере-северо-западе; кратер Скиапарелли на востоке-северо-востоке и кратер Крафт на юго-западе. Селенографические координаты центра кратера , диаметр 45,0 км, глубина 2870 м.

Кратер Селевк имеет циркулярную форму с небольшой впадиной в южной части и практически не разрушен. Вал с четко очерченной острой кромкой и узким внешним склоном. Внутренний склон ярко выраженной террасовидной структуры, в западной части отмечен маленьким чашеобразным кратером. У подножия западной части внутреннего склона расположена концентричная по отношению к валу борозда. Высота вала над окружающей местностью достигает 1060 м, объем кратера составляет приблизительно 1400 км³. Дно чаши пересеченное в южной и ровное в северной части. В центре чаши находится пик высотой около 260 м. Восточнее центрального пика расположены несколько одиночных пиков. По касательной к юго-восточной части вала проходит светлый луч от кратера Глушко расположенного в 500 км на юго-западе, по этой причине кратер ошибочно включен в список кратеров с яркой системой лучей Ассоциации лунной и планетарной астрономии (ALPO).

Узость внешнего склона вала кратера Селевк и крутизна перехода от поверхности Океана Бурь к склону кратера свидетельствует о том, что кратер образовался раньше затопления Океана Бурь последними слоями базальтовой лавы.

Сателлитные кратеры

Места посадок космических аппаратов 
 24 декабря 1966 года приблизительно в 120 км к востоку-юго-востоку от кратера Селевк, в точке с селенографическими координатами , совершила посадку советская автоматическая межпланетная станция «Луна-13».

См.также 
 Список кратеров на Луне
 Лунный кратер
 Морфологический каталог кратеров Луны
 Планетная номенклатура
 Селенография
 Минералогия Луны
 Геология Луны
 Поздняя тяжёлая бомбардировка

Примечания

Ссылки 
 Цифровой фотографический атлас Луны.
 Снимки кратера с борта Аполлона-15.
 Кратер Селевк на карте LAC-38.
 Селенологическая карта окрестностей кратера.
 Кратер Селевк на карте LM-38.
 Wow!
 Western Tales.
 Andersson, L.E., and E.A. Whitaker, NASA Catalogue of Lunar Nomenclature, NASA Reference Publication 1097, October 1982.

Кратеры Луны